Kettel ist der Familienname folgender Personen:

 Aloise Kettel (1803–1867), österreichische Theaterschauspielerin
 Carl Kettel (1848–1940), sozialdemokratischer Politiker
 Georges Kettel (1897–1972), römisch-katholischer Bischof von Kabinda
 Gustav Kettel (1903–1983), deutscher Pazifist und Widerstandskämpfer
 Johann Georg Kettel (1789–1862), österreichischer Schauspieler
 Walter Paul Kettel (auch Paul Karl Hornschu; 1899–1977), deutscher Lehrer, Unternehmer, sowie Publizist und Verfasser

Weitere Bedeutungen:
 Kettel (Musiker), das Pseudonym des niederländischen Electronica-Musikers Reimer Eising (* 1982)
 das Ketteln von Stoffen

Siehe auch:
 Ketel
 Kettle
 Kettel-Club